Mansuetus steht für:

 Mansuetus (Heiliger), († 375), erster Bischof von Toul

Mansuetus ist der Familienname oder das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Mansuetus Annius, antiker römischer Toreut
 Lucius Titius Mansuetus, römischer Offizier der Kaiserzeit